|-
| 212201 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212202 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212203 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212204 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212205 - || || 12 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212206 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212207 - || || 13 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212208 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212209 - || || 15 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212210 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212211 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212212 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212213 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212214 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212215 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 212216 - || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212217 - || || 11 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 212218 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212219 - || 2005 HC || 16 d'abril de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 212220 - || || 28 d'abril de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 212221 - || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 212222 - || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 212223 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212224 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212225 - || || 1 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212226 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212227 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212228 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212229 - || || 6 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212230 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212231 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212232 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212233 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212234 - || || 4 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212235 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212236 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212237 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212238 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212239 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212240 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212241 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212242 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212243 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212244 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212245 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212246 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212247 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212248 - || || 6 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212249 - || || 6 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212250 - || || 9 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212251 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212252 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212253 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212254 - || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212255 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212256 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212257 - || || 12 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212258 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212259 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212260 - || || 8 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212261 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212262 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212263 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212264 - || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212265 - || || 12 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212266 - || || 12 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212267 - || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212268 - || || 13 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 212269 - || || 12 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212270 - || || 12 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212271 - || || 14 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212272 - || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212273 - || || 13 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212274 - || || 15 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212275 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212276 - || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212277 - || || 16 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212278 - || || 21 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212279 - || || 30 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212280 - || || 1 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212281 - || || 2 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212282 - || || 1 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212283 - || || 5 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212284 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212285 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212286 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212287 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212288 - || || 13 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212289 - || || 23 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212290 - || || 24 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212291 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212292 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212293 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212294 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212295 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212296 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212297 - || || 3 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212298 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212299 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212300 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

2